Probolinggo est, en Indonésie :
La ville de Probolinggo dans la province de Java oriental;
Le kabupaten de Probolinggo, dont elle est le chef-lieu.